Eine Stundenkerze ist eine

Bezeichnung für eine Darstellungsform innerhalb von Börsenkursen, siehe Technische Analyse#Candlestick-Chart (Kerzenchart)
Kerze, welche vor allem im Mittelalter zur Zeitmessung benutzt wurde; siehe Kerzenuhr